Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Вандея.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Крёз.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара.
 Сент-Радегонд — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.